Condado de Sherman es el nombre de 4 condados en los Estados Unidos;

 Condado de Sherman (Kansas)
 Condado de Sherman (Nebraska)
 Condado de Sherman (Oregón)
 Condado de Sherman (Texas)